Михаил Оратовский:
 Оратовский, Михаил Борисович (род. 1974) — израильский шахматист.
 Оратовский, Михаил Тимофеевич (1905 — 1966) — советский садовод.